Тламаја има више значења:

 Тламаја (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тламаја (Сан Салвадор ел Верде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тламаја (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тламаја (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тламаја (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тламаја (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику